Эна может означать:
 Эна — город в Междуречье.
 Эна — город в префектуре Гифу (Япония).
 Эна — один из департаментов региона Пикардия (Франция).
 Эна — река во Франции, приток Уазы.
 ЭНА — Национальная школа администрации, французское элитарное государственное образовательное учреждение.
 Эна — седьмая буква тамильского алфавита.

См. также 
 Эн